Повіт Осіка
Осіка (Ібаракі)
Осіка (Наґано)
Осіка (Сіґа)